Ел Томатал има више значења:

 Ел Томатал (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Томатал (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Томатал (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Томатал (Сантијаго Накалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Томатал (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Томатал (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Томатал (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику